Алексе́й Карасёв:
 Карасёв, Алексей Алексеевич (1834—1913) — русский писатель, журналист, юрист.
 Карасёв, Алексей Иванович (1910—1980) — мокшанский писатель, поэт и педагог.
 Карасёв, Алексей Маркович (1920—1964) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Карасёв, Алексей Николаевич (1854—1914) — русский хоровой дирижёр и музыкальный педагог.